Parabalaenanemertes är ett släkte av slemmaskar. Parabalaenanemertes ingår i familjen Pelagonemertidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Parabalaenanemertes